Ruiz Díaz puede referirse a:

 Gustavo Ruiz Díaz (1981-), futbolista argentino.
 Celso Ruiz Díaz (1982-), futbolista paraguayo.
 Fernando Ruiz Díaz (1969-), vocalista y guitarrista de Catupecu Machu.
 Gabriel Ruiz Díaz (1969-),  bajista,  guitarrista y vocalista  de  Catupecu Machu.